Сафарали Наджмиддинов — таджикистанский государственный деятель, министр финансов (2000—2013).

Родился 20 ноября 1951 года в Восейском районе.

Окончил экономический факультет Государственного университета Таджикистана (1973).

В 1973—1993 гг. работал старшим бухгалтером-аудитором Центрального статистического управления Республики Таджикистан, затем заместителем начальника, начальником контрольно-учётного финансового отдела Управления бухгалтерского учёта, начальником Контрольно-учётного управления отдела торговли Душанбинского горисполкома, последняя должность — начальник управления учёта и ревизии министерства торговли республики Таджикистан. В 1993—2000 гг. заместитель министра торговли, заместитель председателя Государственного комитета по контрактам и торговле.

С 2000 по 29 ноября 2013 года министр финансов. После отставки назначен директором Агентства по социальному страхованию и пенсии при правительстве Таджикистана.

С 14 мая 2019 года на пенсии.

Награждён Орденом Почёта I степени.

Источники 
 https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20190515/eks-ministr-finansov-tadzhikistana-safarali-nadzhmiddinov-otpravlen-na-pensiyu
 https://rus.ozodi.org/a/25423273.html
 http://www.rosvlast.ru/card.aspx?pid=2913072
 https://whoiswhopersona.info/archives/63565
 https://www.ozodi.org/a/16801041.html
 фото https://www.ozodi.org/a/former-finance-minister-appointed-as-head-of-state-pension-fund/25422510.html